Яга́чак () — польская фамилия. Известные носители:

 Ягачак, Анна (род. 1990) — польская легкоатлетка.
 Ягачак, Моника (род. 1994) — польская топ-модель.